Коромандел (, ):

 Коромандел - муніципалітет в Бразилії.
 Коромандел - півострів у Новій Зеландії.
 Коромандел - місто у Новій Зеландії.
 Коромандел - залізнична станція в передмісті м Аделаїда, Австралія.
 Коромандел - кораблі флоту Великої Британії.

Див. також 
 Коромандельський берег - на узбережжі Індостану.
 Коромандельське чорне дерево - вид дерев.
 Коромандельський хребет - горбиста гряда на півострові Коромандел.
 Голландський Коромандел - колишня голландська колонія в Індії.
 Коромандел-Воллі - передмістя м Аделаїда, Австралія.
 Coromandel Screen - вид дерев'яних ширм.